Хартленд-рок ( — «рок срединной земли», «рок из глубинки») — жанр американского рока, характеризующийся прямолинейной музыкальной манерой, отражением в текстах песен повседневной жизни «простого среднего белого американца», в особенности представителей класса «синих воротничков», и убеждением, что рок-музыка имеет социальные цели, выходящие за рамки простого развлечения. Основанный на кантри и блюзе, так же как и американский фолк-рок 1960-х и южный рок 1970-х, хартленд-рок 1980-х отличается от своих предшественников временем действия, действующими лицами, а главным образом — своими идеями.

История 

Впервые термин «хартленд-рок» был применён в середине 1970-х для описания американских среднезападных групп стадионного рока, таких как Kansas, REO Speedwagon, Styx, однако позднее стал ассоциироваться с социальной формой рока, с непосредственным влиянием фолка, кантри и рок-н-ролла. Это был своеобразный среднезападный аналог калифорнийского кантри-рока и сатерн-рока, происходящего с Юга США. Наибольшее влияние на жанр оказали Creedence Clearwater Revival, Rolling Stones, Боб Дилан, The Byrds, Ван Моррисон, а также гаражный рок 1960-х. Широко известные и коммерчески успешные Брюс Спрингстин, Боб Сигер и Том Петти, наряду с менее популярными Southside Johnny and the Asbury Jukes и Joe Grushecky and the Houserockers, отчасти стали реакцией на постиндустриальный упадок в городах Востока и Среднего Запада Америки, заостряя своё внимание на вопросах социальной дезинтеграции и изоляции. Жанр достиг своего пика в середине 1980-х годов, когда альбом Born in the U.S.A. Брюса Спрингстина возглавил чарты по всему миру, наряду с появлением Джона Мелленкампа, Стива Эрла и более мягкозвучного Брюса Хорнсби. Последний оказал влияние на таких разноплановых исполнителей, как Билли Джоэл и Трэйси Чэпмен. В начале 1990-х жанр стал терять свои позиции, а исполнители обратились к более личным работам.

Список исполнителей хартленд-рока 

Предшественники:
 Группа Creedence Clearwater Revival и её лидер Джон Фогерти
Выдающиеся представители:
 Брюс Спрингстин
 Боб Сигер
 Джон Мелленкамп
 Том Петти
Менее известные представители:
 Стивен Ван Зандт
 Michael Stanley
 Donnie Iris
 Red Rider
 The Iron City Houserockers
 Joe Ely
 Стив Эрл
 James McMurtry
 John Cafferty
 The Bottle Rockets
Исполнители, которых иногда ассоциируют с хартленд-роком:
 Нил Янг
 Стив Миллер
 Robbie Dupree
 Джордж Торогуд
 Билли Джоэл
 Bon Jovi
 The Hold Steady
 Брайан Адамс
 Southside Johnny and the Asbury Jukes
 Los Lobos
 Джексон Браун

Примечания 

 
Культура Среднего Запада